

Personnes
Milica Nikolić (née en 1993), femme politique serbe ;
Milica Nikolić (née en 1994), judokate serbe.

Homonymie de personnes